Крае (Краэ) — фамилия:

 Крае, Ламберт (1712—1790) — немецкий художник и коллекционер произведений искусства, отец Петера Жозефа Крае.
 Крае, Петер Жозеф (1758—1840) — немецкий архитектор, отец Фридриха Мария Крае.
 Крае, Фридрих Мария (1804—1888) — немецкий архитектор.
 Крае, Хавьер (1944—2015) — испанский бард.

См. также 
 Край
 Крей